

Navegació 
 Una tècnica de navegació amb tracció humana o animalera per camíns de sirga

Cultura 
 Camí de sirga, una novel·la de Jesús Moncada
 La Sirga (buttletí), el buttletí informatiu del Centre d'Estudis de la Ribera de l'Ebre
 La Sirga (centre), una llibreria i centre de cultura popular a Barcelona
 Sirga (disc), el títol d'un disc del grup Xeic!
 Sirga (revista), la revista de l'Associació dels amics del Museu Marítim de Barcelona
 El Camí de sirga museum a Flix

Turisme 
 El Camí de sirga (Ebre), un sender de a la Ribera d'Ebre de Benifallet a Mequinensa

Premi 
 El Sirga d'Or, un premi atorgat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a proposta del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre